Untermarkt 5 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 5 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 5 (Görlitz)
 Maria-Hilf-Kirche (Murnau am Staffelsee)